Mužská čtyřhra MercedesCupu 2017 probíhala v polovině června 2017. Do deblové soutěže stuttgartského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl australský pár Marcus Daniell a Artem Sitak, jehož členové nestartovali společně. Daniell nastoupil s Marcelem Demolinerem, aby ve čtvrtfinále podlehli Bobu a Mikovi Bryanovým. Spoluhráčem Sitaka se stal Nicholas Monroe, s nímž také ve čtvrtfinálové fázi skončil na raketách Maracha s Pavićem.

Vítězem se stal druhý nasazený britsko-brazilský pár Jamie Murray a Bruno Soares, který ve finále zdolal rakousko-chorvatské turnajové čtyřky Olivera Maracha s Matem Pavićem. Po dvousetovém průběhu 6–7 a 7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali pátou společnou trofej a druhou v probíhající sezóně. Murray vybojoval osmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Soarese to bylo dvacáté páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (vítězové)
  Florin Mergea /  Ajsám Kúreší (1. kolo)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2017
ATP World Tour 2017